Öttern steht für:

 Oettern, Gemeinde im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Öttern (Gemeinde Millstatt am See), Ortschaft von Millstatt am See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten